Gigi může být:

Lidé

Křestní jméno
 Gigi Hadid (* 1995), americká topmodelka
 Gigi Fernándezová (* 1964), portorická tenistka
 Gigi D'Agostino (* 1967), italský DJ

Příjmení osob
 Asha Gigi (* 1973), etiopský sportovec běžec na dlouhých tratích
 Robert Gigi (1926–2007), francouzský kreslíř a ilustrátor 
 Gigi (zpěvačka), etiopská zpěvačka, vlastním jménem Ejigayehu Shibabaw

Literatura, film a divadlo 
 Gigi (novela) je novela francouzské spisovatelky Colette z roku 1944.
 Gigi (film, 1949), francouzská filmová adaptace novely Jacqueline Audryové
 Gigi (divadelní hra), broadwayská divadelní hra z roku 1951, dramatizace stejnojmenné novely, v hlavní roli Audrey Hepburnová
 Gigi (film, 1958), americký filmový muzikál Vincente Minnelliho
 Gigi (muzikál), muzikál podle stejnojmenného filmu z roku 1958

Hudba
 Gigi (skupina), rocková hudební skupina z Indonésie
 Gigi (projekt), kanadská popové hudební uskupení
 Gigi (album), jazzové album André Previna, Shelly Manneové a Reda Mitchella
 Gigi (píseň), filmová píseň ze stejnojmenného filmu z roku 1958

Jiný význam
 Gigi (doll)